Super Cute ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Hard X. Regisseur der Filme ist Mason.

Bis 2020 sind elf Teile der Serie erschienen. Die Reihe kann aufgrund der überwiegen jungen Darstellerinnen dem Genre Teenager zugeordnet werden.

Darsteller 
 Super Cute Vol.1: Lola Foxx, Riley Reid, Manuel Ferrara, Mick Blue, Ariana Marie, Jillian Janson, James Deen, Erik Everhard
 Super Cute Vol.2: Mia Malkova, Manuel Ferrara, Keisha Grey, Mick Blue, Aidra Fox, Rob Piper XXX, Carmen Caliente
 Super Cute Vol.3: Sara Luvv, Mick Blue, Piper Perri, James Deen, Erik Everhard, Ramon Nomar, Jade Jantzen, Josie Jagger
 Super Cute Vol.4: Alex Grey, Lexington Steele, Mick Blue, Adria Rae, James Deen, Naomi Woods, Hope Howell
 Super Cute Vol.5: Leah Gotti, Mick Blue, Markus Dupree, Kimmy Granger, Chloe Cherry, Samantha Rone, Danny Mountain
 Super Cute Vol.6: Manuel Ferrara, Mick Blue, Markus Dupree, Kate England, Liza Rowe, Sydney Cole, Danny Mountain, Kylie Quinn
 Super Cute Vol.7: Manuel Ferrara, Mick Blue, Kristen Scott, Adria Rae, Ramon Nomar, Nina North, Lily Jordan
 Super Cute Vol.8: Manuel Ferrara, Kenzie Reeves, Jill Kassidy, Markus Dupree, Kimmy Granger, Ramon Nomar, Rebel Lynn, Danny Mountain
 Super Cute Vol.9: Autumn Falls, Manuel Ferrara, Gianna Dior, Mick Blue, Cecilia Lion, Ramon Nomar, Ivy Wolfe
 Super Cute Vol.10: Alina Lopez, Mick Blue, Paige Owens, Arietta Adams, Ramon Nomar, Athena Faris, Danny Mountain
 Super Cute Vol.11: Vanna Bardot, Riley Star, Mackenzie Moss, Winter Jade
 Super Cute Vol.12: Jane Wilde, Alexia Anders, Laney Grey, Ramon Nomar, Charles Dera, Michael Stefano, Rachel Rivers
 Super Cute Vol.13: Jessie Saint, Lily Larimar, Gizelle Blanco, Lola Fae

Auszeichnungen 
 2015: AVN Award – Best Young Girl Release (Vol. 1)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film